Mohand al-Shehri (1979-2001), membre d'Al-Qaida ;
 Yahya Al-Shehri, (1991-), footballeur saoudien ;
 Wail al-Shehri (1973-2001), membre d'Al-Qaida ;
 Waleed al-Shehri (1978-2001), membre d'Al-Qaida.